Adan steht für: 
 Adan, westafrikanische Sprache, siehe Adangbe (Sprache)
 ʿAdan, Stadt im Jemen, siehe Aden
 Gouvernement ʿAdan, Provinz im Jemen

Adan ist der Familienname folgender Personen:
 Avraham Adan (1926–2012), israelischer Generalmajor und Autor
 Émile Adan (1839–1937), französischer Maler
 Fartuun Adan (* 1969), somalische Menschenrechtsaktivistin
 Fatuma Abdulkadir Adan (* 1978), kenianische Rechtsanwältin und Friedensaktivistin
 Hussein Adan (* 1995), somalischer Fußballspieler
 Nenita Adan (* 1965), philippinische Hürdenläuferin

Adán steht für:
 Adán, spanischer männlicher Name

Siehe auch:
 Adhān, islamischer Gebetsruf